Lozier ist der Familienname folgender Personen:

 Clemence Sophia Harned Lozier (1813–1888), amerikanische Ärztin und Hochschullehrerin
 Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier (1705–1786), französischer Seefahrer und Forscher
 Nicolás Solar Lozier (* 1982), deutscher Schauspieler
 Ralph F. Lozier (1866–1945), US-amerikanischer Politiker
 Susan Lozier, US-amerikanische Ozeanographin und Hochschullehrerin

Lozier bezeichnet außerdem:

 Lozier Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lozier Motor Company of New York, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller